John Morton (bàsquet) (Bronx, Nova York, 1967), exjugador de bàsquet estatunidenc
 John Morton (cardenal) (Milborne St Andrew, 1420 - Knole House, 1500), cardenal anglès